M57 может обозначать:

 M57 (Туманность Кольцо) — планетарная туманность в созвездии Лиры.
 Застава M57 — югославский клон советского пистолета ТТ производства компании «Застава Оружје»
 BMW M57 — автомобильный двигатель производства компании BMW.
 M57 (Нью-Йорк) (англ.) — маршрут Нью-йоркского городского автобуса.